Тойоока (Акіта)
 Тойоока (Аоморі)
 Тойоока (Наґано)
 Тойоока (Хьоґо)